Douglas Cochrane je lahko:
 Archibald Douglas Cochrane, škotski častnik in politik
 Arthur Henry Douglas Cochrane
 Douglas Cochrane, 12th Earl of Dundonald, škotski general
 Ian Douglas Leonard Cochrane, 14th Earl of Dundonald
 Iain Alexander Douglas Blair Cochrane, 15th Earl of Dundonald